

Giorno 1 (31 agosto)
 Teste di serie eliminate:
Singolare maschile:  Diego Schwartzman [9],  John Isner [16], Dušan Lajović [18]
Singolare femminile:  Rebecca Peterson [32]

Incontri campi principali

Incontri campi minori

Giorno 2 (1º settembre)
 Teste di serie eliminate:
Singolare maschile:  Nikoloz Basilasvili [22]
Singolare femminile:  Shuai Zhang [25],  Veronika Kudermetova [29]

Incontri campi minori

US Open 2020